Thibert est un prénom et nom de famille français d'origine germanique signifiant « Brillant parmi le peuple » (De Theud « Peuple » et  Berht « Brillant »).

Les anciennes formes du prénom sont Théodebert et Teutbert.

Moyen Âge 
 Thibert (Vers 505-548) fils du roi Thierry , roi des Francs d'Austrasie de 534 à 548.
 Thibert (Vers 555-575), fils du roi Chilpéric, il est assassiné en 575.  
 Thibert II (585-612), fils du roi Childebert II, roi des Francs d'Austrasie de 595 à 612.
 Thibert (Vers 680-Vers 720), co-duc de Bavière de 710 à 720.
 Thibert (Vers 770-825), fils du duc Tassilon III de Bavière, enfermé au monastère de Saint-Maixent en 788, il en devient l'abbé jusqu'en 825.
 Thibert (Vers 780-841), évêque de Marseille de 822 à 841.
 Thibert (Vers 800-Vers 830), comte de Madrie de 800 à 830.
 Thibert (Vers 820-885), abbé de Saint-Benoît-sur-Loire de 875 à 885.
 Thibert (Vers 840-888), comte de Meaux de 879 à 888.
 Thibert (Vers 860-Vers 910), comte de Provence de 890 à 911.
 Thibert (Vers 880 -Vers 930), comte de Vienne de 926 à 930.
 Thibert (Vers 1010-Vers 1070), prieur de Vivoin de 1058 à 1070.
 Thibert (Vers 1100-Vers 1170), seigneur de Sennecey de 1160 à 1170.

Époque contemporaine 
 Marguerite Thibert (1886-1982), militante féministe française.
 Jean Thibert (1913-2014), maire de la commune française de Guerfand de 1944 à 1983.
 Jacques Thibert (1935), journaliste sportif français.
 Ronald Thibert (1942), sculpteur québécois et professeur d'art.
 Colin Thibert (1951), auteur suisse.
 Jean-Christophe Thibert (1969), auteur de bande dessinée français.
 Marie-Élaine Thibert (1982), chanteuse québécoise.
 Tibert Pont (1982), footballeur suisse.

Personnage de fiction 
 Tibert le Chat, personnage du Roman de Renart.

Localité 
 Mas-Thibert, village rattaché à la commune française d'Arles.
 Thiberville, commune française, située dans le département de l'Eure.

Notes et références 

 

Homonymie de patronyme